Термин «общая точка» может означать следующее:
 в математике:
 Общая точка — точка в топологическом пространстве, содержащаяся в любой окрестности.
 Общая точка набора геометрических фигур (или, более общо, подмножеств какого-либо пространства) — точка, принадлежащая всем этим фигурам.
 в электронике:
 Общая точка — условная точка в электронной схеме, относительно которой измеряются напряжения. Также называют «земля» и «общий провод».